Malomszeg (rom. Brăişoru), Románia, Kolozs megye
Nyitramalomszeg (szk. Lipová), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Tasnádmalomszeg (rom. Valea Morii), Románia, Szatmár megye
Tettye (városrész) (Pécs) középkori neve